Peralta steht für:
 Peralta (Spanien), Ort in der Region Navarra
 Peralta (New Mexico), Ort im Valencia County, New Mexico
 Peralta (Ausgrabungsstätte), präkolumbianisch-mesoamerikanische Ausgrabungsstätte in Guanajuato (Bundesstaat), Mexiko
 Peralta Rocks, Inselgruppe in der Bransfieldstraße, Antarktis
 Peralta, ausgebranntes US-amerikanisches Schiff, umgebaut zur Passagierfähre Kalakala

 Peralta (Familienname); Namensträger siehe dort

Siehe auch:
 Giraffa camelopardalis peralta